Аллсвенскан 1993 () — 69-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 12 апреля 1993 года и закончился 24 октября 1993 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры 
по данным газеты «Dagens Nyheter»

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1993
Швеция
Спорт в Швеции в 1993 году